Christian Abbiati (1977-), footballeur italien ;
 Filippo Abbiati (1640-1715), peintre italien ;
 Franco Abbiati (1898-1981), musicologue italien ;
 Paolo Maria Abbiati, graveur italien florissant à la fin du .